Le  Championnat d'Irlande du Nord de football se déroule en 1932-1933. 

Belfast Celtic remporte le championnat. C’est son huitième titre national. Cela en fait le deuxième club le plus titré d’Irlande du Nord.

Les 14 clubs participants 
 Ards FC
 Bangor FC
 Ballymena United
 Belfast Celtic
 Cliftonville FC
 Coleraine FC
 Derry City FC
 Distillery FC
 Glenavon FC
 Glentoran FC
 Larne FC
 Linfield FC
 Newry Town
 Portadown FC

Classement 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Championnat d'Irlande du Nord de football de D1

Lien externe 
 Les résultats du championnat nord-irlandais sur rsssf.com

1933
Irlande du Nord
Irlande du Nord